

Persone 
Aaron Samuel French – imprenditore e filantropo statunitense
Charles K. French – attore statunitense
Chris French – psicologo britannico
Dawn French – attrice e doppiatrice britannica
Evangeline French – missionaria britannica
Francesca French – missionaria britannica, sorella di Evangeline
Gordon French – informatico statunitense
Hamish French – ex calciatore scozzese
Harold French – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico britannico
Heather French – modella statunitense
Jay Jay French – chitarrista statunitense
Jim French – fotografo statunitense
John French – generale britannico
John French – batterista statunitense
John French Sloan – pittore statunitense
Kate French - attrice e modella statunitense
Kate French - pentatleta britannica
Katy French – modella irlandese 
Nicci French, pseudonimo collettivo di Nicci Gerrard e Sean French – scrittore britannico
Nita French – ex cestista australiana
Patricia French – attrice e doppiatrice statunitense
Tana French – scrittrice e attrice teatrale statunitense d'origine irlandese e naturalizzata italiana
Valerie French – attrice britannica
Victor French – attore statunitense

Altro 
3506 French – asteroide
French – cultivar di banana
Joseph French – personaggio letterario opera di Freeman Wills Crofts
French – sistema di misura